Yokohama puede referirse a:

 Yokohama, capital de la prefectura de Kanagawa, Japón; 
 Yokohama, pueblo de la prefectura de Aomori, Japón; 
 Yokohama Rubber Company, compañía japonesa de neumáticos de automóviles; 
 Yokohama Kaidashi Kikō, manga japonés; o
 Yokohama, raza de gallos.